Cabriés (nom occità; en francès Cabriès) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. Té una població de 9810 habitants, segons el cens de 2014.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine